El nombre Cerraja se refiere a diversas plantas del género Sonchus, entre ellas están:
Cerraja común, o Sonchus oleraceus, propagada a lo largo e todo el mundo.
Sonchus acaulis, una planta endémica de las islas canarias.
 El nombre común de la planta Sonchus arvensis.
 El nombre común de la planta Sonchus asper.